Cinema:
 Julie (pel·lícula de 1956), pel·lícula estatunidenca dirigida per Andrew L. Stone i protagonitzada per Doris Day
 Julie (pel·lícula de 2013), pel·lícula sueca dirigida per Helena Bergström, basada en l'obra de August Strindberg La senyoreta Júlia (1888)
 Julie (pel·lícula de 2016), pel·lícula espanyola dirigida per Alba González de Molina

 Miscel·lània:
 Julie (cràter), cràter d'impacte en el planeta Venus
 Julie (sèrie de televisió), sèrie de televisió estatunidenca de 1992 dirigida per Blake Edwards i protagonitzada per Julie Andrews
 Julie (òpera), òpera de Philippe Boesmans de 2005